Conseil  steht für politische Institutionen
Conseil du Sceau, Institution des Kaiserreiches Frankreich
Conseil du Roi, königlicher Rat des Ancien Régime 
Conseil National, Parlament in Monaco
Conseil de l’Entente, Organisation in Westafrika
Geheimes Regierungsconseil, Regierung Holstein-Gottorfs in der Großfürstlichen Zeit im 18. Jahrhundert 

Geografisches:
Conseil Hill, Hügel in Antarktika

Weiteres:
Conseil-Affäre, politische Affäre in der Schweiz und Frankreich 
Conseil juridique, juristischer Beruf in Frankreich

Siehe auch:
Conseil constitutionnel 
Conseil d’État
Conseil général
Konsil